Седьмой сезон американского драматического телесериала «Сотня» премьера которого состоялась на канале CW 20 мая 2020 года. Данный сезон является финальным, об этом стало известно в августе 2019 года.

Итак, действия сериала

В ролях

Основной состав 
 Элайза Тейлор — Кларк Гриффин
 Мари Авгеропулос — Октавия Блэйк
 Боб Морли — Беллами Блейк
 Линдси Морган — Рэйвен Рэйес
 Ричард Хармон — Джон Мёрфи
 Тася Телес — Эко
 Чуку Моду — Габриэль
 Шэннон Кук-Чун — Джордан Грин
 Джей Ар Борн — Рассел Лайтборн VII
 Шелби Флэннери — Хоуп Диеза

Эпизоды

Производство

Разработка

Съемки

Примечания 

Телесезоны США 2020 года